Urška Poje (ur. 10 maja 1997 w Postojnej) – słoweńska biathlonistka.

Osiągnięcia

Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Bibliografia 
 

Słoweńskie biathlonistki
Urodzeni w 1997
Słoweńscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Postojnie